Název Netřeby má více sídel:
 Netřeby (Hřebeč), část obce Hřebeč v okrese Kladno
 Netřeby (České Heřmanice), část obce České Heřmanice v okrese Ústí nad Orlicí

Může se také jednat o hrad:
 Netřeb – hrad v okrese Domažlice

Související odkazy 
 Netřeba (rozcestník)

Externí odkazy